

Patronyme 

 Giuseppe Gorani (1740-1819), soldat, écrivain et diplomate français ;
 Hala Gorani (1970-), journaliste américaine.

Toponyme 

Gorani, village situé dans la municipalité de Konjic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Gorani, village situé dans la municipalité de Visoko, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Gorani, localité croate située dans la municipalité de Skrad, comitat de Primorje-Gorski Kotar.

Autres 
 les Goranis, une communauté slavophone musulmane de Serbie, Macédoine, Albanie et du Kosovo ;
 le gorani ou gurani, un dialecte kurde de l'Iran ;